

Боркі — гміна в Радинському повіті Люблінського воєводства
 Боркі — село в гміні Домброва-Хелмінська Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боркі — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боркі — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Боркі — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Боркі — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Борки (Боркі) — село в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Боркі — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Боркі — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — село в гміні Елк Елкського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Боркі — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Боркі — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Боркі — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Боркі — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Боркі — частина міста Томашів в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Боркі — частина міста Злочев у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Боркі — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Боркі — частина міста Козеніце в Козеницькому повіті Мазовецького воєводства
 Боркі — частина міста Тлущ у Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Боркі — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Боркі — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Боркі — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Боркі — частина міста Лежайськ у Лежайському повіті Підкарпатського воєводства
 Боркі — частина міста Августів у Августівському повіті Підляського воєводства
 Боркі — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Боркі — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Курув у гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — частина села Плебанія-Воля в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — частина села Майдан-Великий в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — частина села Пожарув у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — частина села Слупія в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — частина села Бжеґ у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — частина села Сьвйонткі в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — частина села Воля-Заленжна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — частина села Бжустув у гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — частина села Стужно в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — частина села Рудно в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Боркі — частина села Любомеж у гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Боркі — частина села Чернець у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Боркі — частина села Суковська-Воля в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Радзанув у гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Старий Ґонівільк у гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Потворув у гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Боженцин-Дужи в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Рембкув у гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Рембоволя в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — частина села Войцехув у гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Боркі — частина села Махова в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Боркі — частина села Раніжув у гміні Раніжув Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Боркі — частина села Заборче в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Боркі — частина села Коженюв у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Боркі — частина села Мізерув у гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Боркі — частина села Збиткув у гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Боркі — частина села Ґалензиці в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Лінув-Кольонія в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Яблониця в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Сукув у гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Жерники-Дольне в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Млотковиці в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Ніда в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — частина села Ґеновефа в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Боркі — частина села Хрусти в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Боркі — колонія в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Боркі — колонія в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — колонія в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Боркі — колонія в гміні Черемха Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Боркі — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Боркі — осада в гміні Отинь Новосольського повіту Любуського воєводства
 Боркі — осада в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Боркі — осада в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Боркі — осада в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боркі — осада в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — осада в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — осада в гміні Просткі Елкського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — осада в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боркі — лісова осада в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Бірки
 Борки